Miejscowości w USA:
 Newkirk – miasto w stanie Oklahoma, w hrabstwie Kay
 Newkirk – jednostka osadnicza w stanie Nowy Meksyk, w hrabstwie Guadalupe

Gminy w USA:
 Newkirk (ang. Newkirk Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Lake